Die Abkürzung WIYN steht für:

 WIYN Telescope, das zweitgrößte Teleskop des Kitt-Peak-Nationalobservatoriums
 (4299) WIYN, ein Hauptgürtelasteroid

WIYN